Nedre Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (8,02 ha)
Nedre-Kvarntjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Nedre Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn